Комарница може имати више значења:

 Комарница (река), река у Црној Гори
 Комарница (Шавник), насеље у општини Шавник, Црна Гора
 Комарница (Старо Петрово Село), насеље у општини Старо Петрово Село, Република Хрватска
 Комарница (Церквењак), несеље у општини Церквењак, Република Словенија